Тимоти Боттомс (, род. 30 августа 1951, Санта-Барбара, США) — американский киноактёр и продюсер. Наиболее известен по ролям Джо Бонэма в фильме «Джонни взял ружьё», Сонни Кроуфорда в фильме «Последний киносеанс», где он снимался вместе с Сибилл Шеперд и Джеффом Бриджесом.

Боттомс женился дважды. Его первый брак был заключен с певицей Алисией Кори в 1975 году. У них родился сын, но они развелись в 1978 году. В 1984 году он женился на Марсии Морхарт. Воспитывают трех детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки